Большой Казмаш — название рек в Башкортостане:

 Большой Казмаш (приток Большого Кизила) — в Абзелиловском районе.
 Большой Казмаш (приток Иняка) — в Кугарчинском районе.